Тэнкок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тэнкок, Лиам (род. 1985) — английский пловец, специализируется на дистанциях в 50 и 100 метров на спине.
 Тэнкок, Питер (род. 1940) — английский лыжник и биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1968 года.